Щебетун Олексій Володимирович (нар. 2 червня 1997, Запоріжжя) — український футболіст, нападник київського «Динамо».
 Щебетун Сергій Володимирович — підполковник Національної поліції України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Щебетуни, Щебетуни́ — село в Україні, в Нововодолазькому районі Харківської області.